Колхида — старогрецька назва Західної Грузії.
 Колхіда — назва серії радянських сідельних тягачів.
 1135 Колхида — астероїд головного поясу, відкритий 3 жовтня 1929 року.